Pierre-Antoine Durand est un compositeur  et auteur dramatique français né en 1976.

Compositeur 
(parfois sous le nom de PAD)
 2017 : Musique originale du court métrage Les Bigorneaux d'Alice Vial, César du meilleur court métrage
 2015 : Musique originale de "Ma vie zéro déchet" film documentaire de Donatien Lemaitre Dorothée Lachaud et Jean Thomas Ceccaldi  (France Télévision/ Docside)
 2015 : Musique originale de "Mantra" film (court métrage) de Ho Lam  ( Les Films du Cygne)
 2015 : Musique originale de "Pape" film (court métrage) de Nicolas Polyxène  (V.O Films/ Les Films du Cygne)
 2015 : Musique originale de "Le Premier Pas" film (court métrage) de Vanessa Clément  (Les Films du Cygne)
 2015 : Musique originale de "Gueule de loup" film (court métrage) de Alice Vial (Les Films du Cygne)
 2014 : Musique originale du "Mariage de Mr Weissman" mes de Salomé Lelouch, (adapté du roman de Karine Tuil "Interdit") Théâtre La Bruyère
 2014 : Musique originale & création sonore "Le Temps des Suricates" de Marc Citti (mes Benjamin Bellecour) Théâtre des Béliers Parisiens
 2013 : Musique originale de "La liste de mes envies "de Grégoire Delacourt, (mes Anne Bouvier) Théâtre des Béliers Parisiens
 2013 : Musique originale de "Jean Martin et la Vie Normale" de Benjamin Bellecour et Pierre-Antoine Durand, Ciné 13 Théâtre
 2012: Musique originale de "06" court métrage Vincens Dos Reis
 2011 : Musique originale de "Ce jours-là", de Salomé Lelouch, Théâtre du Chêne noir, Avignon
 2011 : Musique originale de "J'ai toujours rêvé d'être une conasse" Festival Mises en Caspules, Ciné 13 Théâtre.
 2011 : Musique originale de "Faits-Divers Sarl", de Benjamin Bellecour et Pierre-Antoine Durand (mes Jonathan Cohen) Ciné 13 Théâtre
 2010 : musique et adaptation musicale de Carmen Opera Rock & Soul (d'après Georges Bizet, m.e.s Alexis Michalik festival Mises en Capsules, paris)
 2009 : musique originale de "Qu'est-ce qu'on attend ?", (écrit et mis en scène par Salomé Lelouch, avec Sarah Biasini, Rachel Arditi, Benjamin Bellecour) Ciné 13 Théâtre.
 2009 : musiques originales de " Cabaret pour tes parents" (accompagné de Thierry Stremler, Manuel Peskine et Joseph Chedid mise en scène de la compagnie des sans cou) Ciné 13 Théâtre.
 2009 : musique originale de Calzone, Film de Vincent Dos Reis, Lauda productions. 
 2008 : musique originale de " Bulles, krachs et Rebonds" documentaire de Élie Cohen et Michel Kaptur, (production Arte & cinétévé)
 2008 : création sonore du Cid, de Racine  mise en scène de Bénédicte Budan, Théâtre Silvia Montfort
 2008 : musique originale de "Cabaret pour tes parents", (écrit et mis en scène par la compagnie les sans cou)
 2007 : musique & création sonore de Au Bal des chiens de Rémo Forlani, mise en scène de Camille Cottin et A. Chouraki. Ciné 13 Théâtre
 2007 : musique originale de Alice et la baguette magique de Sébastien Castro, mise en scène de Anne-Fanny Kessler, (Spectacle Jeune public).
 2007 : musique originale du Lifting de Mme Bénichou, d'A. Chouraki et C.Cottin, mise en scène B. Budan, Comédie Caumartin
 2007 : musique originale (avec Manuel Peskine) de La Lumière bleue d’A. Markoff, mise en scène de Jacques Bourgaux, Lucernaire
 2006 : musique originale de La Dame de chez Maxim de Georges Feydeau, adaptation et mise en scène Salomé Lelouch, Ciné 13 Théâtre
 2006 : musique originale de Labrador, film de Salomé Lelouch
 2005 : musique originale de Comme par hasard, pièce d’Élodie Frenck, Magali Giraudo et Vincent Lecoq, mise en scène de Kên Higelin, création au Ciné 13 Théâtre
 2005 : musique originale de La Star des bestioles, spectacle de magie de Romain Tunin, mise en scène de Jean-Luc Bertrand
 2005 : musique originale de La Forêt magique, mise en scène Salomé Lelouch
 2004 : musique originale de Un amour de sorcière, mise en scène de Salomé Lelouch
 2002 : musique originale (avec Benjamin Murat et Manuel Peskine) de Citoyens bohèmes, spectacle de cirque, Printemps Haussmann, Paris

Auteur 
 2013 : Jean Martin ou la Vie Normale co-écrit avec Benjamin Bellecour (mises en scène des auteurs) Ciné 13 Théâtre.
 2011 : SARL Faits-divers, coécrit avec Benjamin Bellecour, (mise en scène Jonathan Cohen) création Ciné 13 Théâtre
 2008 : La Petite Jeanne & un mammifère supérieur Festival de Ferney-Voltaire, mise en scène Pierre-Marie Carlier
 2007 : Une affaire de goût, Festival de Ferney-Voltaire, mise en scène Pierre-Marie Carlier
 2006 : Fermeture définitive, coécrit avec Benjamin Bellecour, Théâtre La Bruyère, mise en scène Stephan Meldegg (publication aux éditions l'Œil du prince, )
 2005 : Un amour de sorcière ou Ma sorcière d'amour, mise en scène Salomé Lelouch, spectacle pour enfants, Gaîté Montparnasse (publié en livre-CDaux éditions Mango Jeunesse)
 2005 : La Forêt magique, mise en scène Salomé Lelouch, spectacle pour enfants, Ciné13 Théâtre
 2002 : Fonctions et dérivés, coécrit avec Benjamin Bellecour et Alexandre Markoff,  - , Ciné 13 Théâtre à Paris

Liens externes 
 
 

Dramaturge français du XXIe siècle
Compositeur français
Naissance en 1976